Казинки — топоним:

 Казинки — деревня в Рогнединском районе Брянской области
 Казинки — деревня в Куркинском районе Тульской области

См. также 
 Козинки
 Козинка
 Казинка